Rasinja (mađarski Apajkeresztúr) je općina u Hrvatskoj. Nalazi se u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Zemljopis 
Rasinja se nalazi u Podravini.

Općinska naselja 
Belanovo Selo, Cvetkovec, Duga Rijeka, Gorica, Grbaševec, Koledinec, Kuzminec, Ludbreški Ivanac, Lukovec, Mala Rasinjica, Mala Rijeka, Prkos, Radeljevo Selo, Rasinja, Ribnjak, Subotica Podravska, Velika Rasinjica, Veliki Grabičani, Veliki Poganac i Vojvodinec.

Stanovništvo

Uprava

Povijest

Gospodarstvo

Poznate osobe 
 Juraj Hus Rasinjanin
 Josip Friščić

Spomenici i znamenitosti

Obrazovanje 
 Osnovna Škola Andrije Palmovića

Kultura

Šport 
 NK Rasinja

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

Općine u Koprivničko-križevačkoj županiji